São Paio (Arcos de Valdevez), een plaats in de Portugese gemeente Arcos de Valdevez
 São Paio (Gouveia), een plaats in de Portugese gemeente Gouveia
 São Paio (Guimarães), een plaats in de Portugese gemeente Guimarães
 São Paio (Melgaço), een plaats in de Portugese gemeente Melgaço